Nom àrab de Saladí
 Fortalesa de Salah al-Din, castell de Síria al país alauita a 30 km al nord-est de Latakia